Кубатиев — фамилия:

 Кубатиев, Алан Кайсанбекович (1952—2022) — русский писатель-фантаст.
 Кубатиев, Аслан Амирханович (род. 1941) — советский и российский патофизиолог.

См. также 
 Кубатов
 Кубаткин
 Кубатьян